Лос Дијамантес има више значења:

 Лос Дијамантес (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дијамантес, Гаљинас (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Дијамантес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику